F55 peut faire référence à :

 Abus de substances n'entraînant pas la dépendance, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Nikon F55, un appareil photographique reflex Nikon.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres